Franciszek Borzych (1890–1924) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, aspirant Policji Państwowej, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 8 listopada 1937) i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Franciszek Borzych (ur. 1900) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1932)

Przypisy